Het seizoen 2012/2013 van RKC Waalwijk was het 29ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant. De club kwam voor de 22ste keer uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van de teruggekeerde trainer-coach Erwin Koeman, de opvolger van Ruud Brood, eindigde RKC Waalwijk op de veertiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club uit Waalwijk in de derde ronde op eigen veld van PEC Zwolle (2-4).

RKC Waalwijk kende een sterke seizoensstart; de club won in de openingsronde met 3-2 van PSV Eindhoven door twee treffers van Rodney Sneijder en een eigen doelpunt van Wilfred Bouma.

Selectie

Transfers

Gekomen

Vertrokken

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk  vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2012/13 en onder leiding van trainer-coach Erwin Koeman als veertiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk  vertegenwoordigden in de KNVB beker in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Erwin Koeman.

2013
RKC